Тупан се може односити на:
 Гоч (музички инструмент), музички инструмент, сличан бубњу
 Тупан (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора

Види још 
 Тапан, вишезначна одредница